Kjerulf ist der Familienname folgender Personen:
 Halfdan Kjerulf (1815–1868), norwegischer Komponist
 Hjalmar Kjerulf (1821–1847), norwegischer Maler der Düsseldorfer Schule
 Theodor Kjerulf (1825–1888), norwegischer Geologe

Sonstiges:
 Kjerulf-Gletscher, Gletscher auf der Insel Jan Mayen
 Kjerulf-Gletscher (Südgeorgien), Gletscher auf der Insel Südgeorgien